Esta é a lista dos rios pela sua vazão média. Somente rios com uma vazão maior do que 2000 m³/s estão contdos nessa lista.

Referências 

Listas de rios